Distretto di Hėrlėn – distretto della provincia del Dornod
Distretto di Hėrlėn – distretto della provincia del Hėntij